Бржидлична (, ) — город в Чешской Республике в районе Брунталь, Моравскосилезского края.

Расположен в историческом регионе Моравия на р. Моравице в 12 км юго-восточнее административного центра района, города Брунталь.

История 

Первое письменное упоминание о поселении Скалка относится к 1320 г. С 1492 известен под названием Фридлант (Frýdlant) (нем. Friedlant). В 1930-х годах в городе проживало около 1650 жителей.

В 1950 году название города поменяли с Фридлант над Моравицей (Frýdlant nad Moravicí) на нынешнее Бржидлична.

Достопримечательности 

 Костёл Трёх королей 1577 года

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Бржидлична

Города Моравскосилезского края
Переименованные населённые пункты Чехии